«Право и государство» — научный юридический ежеквартальный журнал Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Издается с 1997 года в городе Астана.

Журнал «Право и государство» включен в «Перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации основных результатов научной деятельности», утвержденный приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан № 1082 от 10 июля 2012 г.

Журнал «Право и государство» включен в информационную базу «Национального центра научно-технический информации Республики Казахстан» (НЦНТИ РК), а также в наукометрическую систему РИНЦ.

История 
В журнале публикуются научные статьи, заметки, сообщения о результатах исследований в различных областях юриспруденции, рецензии на новые научные юридические издания, статьи о значимых научных конференциях по проблемам государства и права. Журнал издавался в 1997—2005 гг. в г. Алматы, а с 2006 г. издается в новой столице Казахстана г. Астане. С 2012 г. журнал является иллюстрированным.

В 2013—2021 годах авторами журнала были ученые из Казахстана, России, США, Канады, Чехии, Узбекистана, Украины, Германии, Кыргызстана, Китая, Италии, Хорватии, Испании, Болгарии, Франции, Великобритании, ОАЭ и др. 

Награжден дипломом в номинации «Лучшее периодическое издание» на II Международном отраслевом конкурсе изданий высших учебных заведений «Университетская книга-2019: социально-гуманитарные науки» в Казани.

Статьи публикуются на казахском, русском и английском языках.

Главный редактор 
Главными редакторами журнала «Право и государство» были:
 1997—1998 — Уваров В. Н., д.ю.н., профессор.
 1998—2000 — Жиренчин К. А., д.ю.н., профессор.
 2000—2002 — Миндагулов А. Х., д.ю.н., профессор.
 2002 — Мауленов К. С., д.ю.н., профессор.
 2003 — Жиренчин К. А., д.ю.н., профессор.
 2003—2004 — Толеубекова Б. Х., д.ю.н., профессор.
 2004—2006 — Миндагулов А. Х., д.ю.н., профессор.
 2006—2009 — Баймаханов М. Т.-М., д.ю.н., профессор, академик НАН РК.
 2010—2012 — Когамов М. Ч., д.ю.н., профессор.

С 2013 года главным редактором журнала «Право и государство» является С. Ф. Ударцев, д.ю.н., профессор, руководитель научно-исследовательских проектов правовой политики, конституционного законодательства и государственного управления (Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева).

Рубрики 
В журнале освещаются фундаментальные и прикладные вопросы юридической науки. Имеются рубрики: философия права; проблемы теории государства и права; государство, право и глобализация; проблемы евразийской интеграции; государство и космическая деятельность; право и политические системы зарубежных стран; правотворчество и научная экспертиза; правовая политика и образовательное право; международное право; история государства и права; защита прав и свобод человека; конституционное право; административное право и государственное управление; финансовое право; налоговое право; модернизация правоохранительных органов; государственная служба в условиях глобализации; национальная безопасность; информационная безопасность; предпринимательское право; право социального обеспечения; экологическое право; уголовное право; уголовно-процессуальное право; уголовно-исполнительное право; борьба с преступностью; проблемы судебной экспертизы; из истории правовой науки и юридического образования и др.

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнал «Право и государство». 
 Ведущий юридический журнал казахстанских вузов // Казахстанская правда.  23.05.2014.
 Архив журнала «Право и государство». 
 Сайт Университета «КАЗГЮУ». 

Журналы Казахстана
Юридические журналы
Научные журналы Казахстана
Научные журналы на казахском языке
Научные журналы на русском языке
Научные журналы на английском языке
Университетские издательства